

Chronologiczna lista szefów rządu

Republika Estońska (1918–1940) 
Legenda:

Rząd emigracyjny (1944–1992) 
Premier rządu emigracyjnego pełnił oficjalnie funkcję głowy państwa, faktycznym szefem rządu byli wicepremierzy, których listę przedstawiono poniżej
Legenda:

Republika Estońska (1991–) 
Legenda:

Przypisy

Bibliografia 
 Rulers.org